British Rail Class 40 (English Electric Type 4) – lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1958–1962
 British Rail Class 50 (English Electric Type 4) – lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1967–1968